Adolf Lüchinger ist der Name folgender Personen:

* Adolf Lüchinger (Politiker) (1894–1949), Schweizer Politiker
 Adolf Lüchinger (Richter) (1928–2020), Schweizer Richter